Cossula är ett släkte av fjärilar. Cossula ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Träfjärilar
Cossula